Votyak pictus — ископаемый вид крылатых насекомых, единственный в составе монотипического рода Votyak из семейства Sylvabestiidae (Cnemidolestodea). Пермский период (Urzhumian Stage, Vokhminskaya Formation, Galevo Kostovaty, около 266 млн лет). Россия, Удмуртия (56,9° с. ш., 54,1° в. д.). Родовое название происходит от русского названия вотяки (народ Удмуртии).

Описание 
Среднего размера насекомые. Длина переднего крыла около 35 мм (ширина около 30 мм). От близких видов отличается особенностями жилкования крыльев. Передний край переднего крыла слабо выпуклый. Прерадиальное поле (костальное и субкостальное) широкое. Костальное поле у основания жилки RS такой же ширины, как и субкостальное поле; жилка SC оканчивается в дистальной четверти крыла. RS начинается у середины крыла. Основание жилки M свободное; CuA двухветвистая. Вид был впервые описан по отпечаткам в 2018 году российским палеоэнтомологом Даниил Аристов (Палеонтологический институт РАН, Москва, Россия). Среди сестринских таксонов: Aiban, Cerasopterum, Elmopterum, Ivkinus, Kazanalicula, Kityakia, Micropermula, Neprotembia, Sibestia, Sojanopermula, Sylvabestia, Tshepanichoptera, Vokhmia.

Примечания

Литература 
 Rasnitsyn A. P., Quicke D. L. J. (eds). 2002. History of insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, XI + 517 p.
 Vilesov A. P. and V. G. Novokshonov. 1993. Permian Tillyardembiidae (Insecta, Grylloblattida). Paleontological Journal 27(3):71—82.

Ссылки 
 Votyak pictus на сайте fossilworks.org

Насекомые пермского периода
Cnemidolestodea
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2018 году